2. Panzerarmee bezeichnet zwei Großverbände im Zweiten Weltkrieg:

* 2. Panzerarmee (Wehrmacht)
 2. Panzerarmee (Rote Armee) der Roten Armee der Sowjetunion